Die Gauliga Württemberg 1944/45 war die zwölfte und letzte Spielzeit der Gauliga Württemberg im Fußball. Am 1. Oktober 1944 sollte die auf zwei Staffeln aufgeteilte Gauliga starten. Aufgrund der Umstände des Zweiten Weltkrieges erwies sich die Durchführung als unmöglich, so dass sämtliche aktive Vereine in drei Staffeln vereint wurden. Dieser Spielbetrieb musste im März 1945 ebenfalls eingestellt werden. Auch die deutsche Fußballmeisterschaft 1944/45 wurde nicht mehr ausgetragen.

Ursprüngliche Einteilung

Staffel 1 (nicht ausgespielt) 
 KSG Kickers/Sportfreunde Stuttgart
 Union Böckingen
 FV Zuffenhausen
 SSV Reutlingen 05
 Sportfreunde Esslingen (N)
 Heilbronner SV 07 (N)
 SpVgg 08 Schramberg (N)

Staffel 2 (nicht ausgespielt) 
 SV Göppingen
 VfR Aalen
 TSG Ulm 1846
 SV Feuerbach
 VfB Stuttgart
 Sieger Entscheidungsspiel SSV Ulm (N) gegen Normannia Schwäbisch Gmünd (N)

Späterer Spielbetrieb

Staffel 1 (abgebrochen)

Staffel 2 (abgebrochen)

Staffel 3 (abgebrochen)

Literatur 
 

1944
Fußballsaison 1944/45
Abgebrochene Sportveranstaltung